Union Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Hall (Iowa), ID-Nr. 88003147
 Union Hall (Waldo County, Maine), ID-Nr. 86000478
 Union Hall (Washington County, Maine), ID-Nr. 87000938
 Union Hall (Massachusetts), ID-Nr. 97000470
 Union Hall (Jefferson County, New York), ID-Nr. 90001333
 Union Hall (Westchester County, New York), ID-Nr. 86001978
Siehe auch:
Unionhall